David Horne peut nommer :
David Horne (1898-1970), acteur anglais ;
David Horne (1970-), compositeur écossais.